Rosnička je české pojmenování pro několik rodů žab:

 Acris
 Anotheca
 Aparasphenodon
 Aplastodiscus
 Argenteohyla
 Dendropsophus
 Hyla
 Rosnička zelená (Hyla arborea)
 Osteocephalus
 Phyllodytes 
 Plectrohyla
 Pseudacris
 Anaxyrus - ropucha, synonymum rosnička

Další významy
 moderátor předpovědi počasí
 hala Rosnička – víceúčelová sportovní hala v Brně
 Rosnička – lokomotiva řady 710

Podobné
 Rosička